Diard est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 

 Éric Diard (né en 1965), homme politique français ;
 Pierre Diard (1784-1849), botaniste français ;
 Pierre-Médard Diard (1794-1863), naturaliste et explorateur français ;
 William Diard (1924-2009), ténor d'opéra, professeur, musicien et acteur américain.

Toponyme 

 Rue Diard, voie du  de Paris, en France.

Zoonymie 

 Diard, Chat Diard ou Panthère de Diard (), espèce de carnivores féliformes de la famille des Felidae ;
 Malcoha de Diard (), espèce de cuculiformes de la famille des Cuculidae ;
 Trogon de Diard (), espèce de trogoniformes de la famille des Trogonidae.

Homonymie de patronyme